Mott the Hoople — британская рок-группа, образованная в 1969 году в Херефордшире, Англия, бывшими участниками группы Silence и заимствовавшая название у романа Уилларда Мануса (главный герой которого — эксцентрик, работающий в цирковом фрик-шоу). Mott the Hoople, согласно Allmusic, «дерзко спаяли хеви-метал и глэм-рок с дилановским сарказмом, подготовив тем самым платформу для многих панк-групп, прежде всего, The Clash». Критики отмечали как тексты Иэна Хантера, так и звучание группы — «жёсткий, мускулистый звук, всеми своими корнями сидевший в рок-почве, несмотря на заигрывания группы с гомосексуальным имиджем и косметикой».

Поначалу Mott The Hoople исполняли экспериментальный хард-рок (с элементами ритм-энд-блюза и психоделии), затем неожиданно для многих оказались в эпицентре глэм-движения. Во многом эта смена направления была предопределена успехом песни «All the Young Dudes»: написанная для группы Дэвидом Боуи, она стала не только хит-синглом (поднявшись до 3-го места в Англии), но и своего рода гимном всей глэм-эпохи. Свой успех в чартах группа подкрепила синглами «Honaloochie Boogie» (1973, #12, при участии Энди МакКея из Roxy Music), «All the Way from Memphis» (1973, #10; песня вошла в саундтрек фильма «Алиса здесь больше не живёт») и «Roll Away the Stone» (1973, #8).

Майк Ралфс в 1973 году ушёл в Bad Company. Иэн Хантер в 1974 году начал сольную карьеру, поначалу в дуэте с гитаристом Миком Ронсоном, затем сотрудничая со многими музыкантами разных жанров (Queen, Брюс Спрингстин и др).

Состав 

Классический состав
 Питер Оверенд Уоттс — Бас-гитара, бэк-вокал (1969—1976, 2009, 2013; умер в 2017)
 Дейл «Баффин» Гриффин — Ударные, бэк-вокал, перкуссия (1969—1976, 2009; умер в 2016)
 Ян Хантер — Вокал, ритм-гитара, пианино, бас-гитара (1969—1974, 2009, 2013, 2018, 2019, 2020 — н.в)
 Мик Ральфс — Соло-гитара, бэк-вокал (1969—1973, 2009, 2013)
 Верден Аллен — Орган, бэк-вокал (1969—1972, 2009, 2013)

Бывшие участники
 Морган Фишер — Клавишные, бэк-вокал (1973—1976, 2018, 2019, 2020-present)
 Luther Grosvenor — Ритм- и соло-гитара, бэк-вокал (1973—1974, 2018, 2019, 2020-н.в)
 Мик Ронсон — Ритм- и соло-гитара, бэк-вокал (1974; умер в 1993)
 Рэй Мэйор — ритм- и соло-гитара, бэк-вокал (1974—1976)
 Найджел Бенджамин — вокал (1974—1976; умер в 2019) 
 Стив Хаймс — вокал (1976; died 2013)

Концертные участники
 Мик Болтон — орган (1973) (у. 1 января 2021)
 Блю Вивер — орган (1973)
 Martin Chambers — ударные, бэк-вокал, перкуссия (2009, 2013)
 James Mastro — гитара (2018, 2019)
 Mark Bosch — гитара (2018, 2019)
 Dennis DiBrizzi — клавишные (2018, 2019)
 Paul Page — бас-гитара (2018, 2019)
 Steve Holley — ударные (2018, 2019, 2020-present)

Временная шкала

Дискография 
Альбомы
 Mott the Hoople (1969, UK #66)
 Mad Shadows (1970, UK #48)
 Wildlife (1971, #44)
 Brain Capers (1971)
 All the Young Dudes (1972, UK #21 / US #89)
 Mott (1973, #7 / US #35)
 The Hoople (1974, UK #11 / US #28)
 Live (1974, UK #32 / US #23)
 Two Miles From Heaven (1980)
 Original Mixed Up Kids — The BBC Recordings (1996)
 All the Young Dudes: The Anthology (1998, тройной бокс-сет)
 Rock’n’Roll Circus Live 1972 (2000)
 A Tale of Two Cities (2000)
 Two Miles From Live Heaven (2001)
 Mott the Hoople Live — 30th Anniversary Edition (2004)
 Family Anthology (2005)
 Live Fillmore West (2006)
 Fairfield Halls, Live 1970 (2007)

Примечания 

Рок-группы Великобритании
Хард-рок-группы
Группы глэм-рока
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1968 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1974 году